

Toponyme 

 Alajärvi, une ville de Finlande ;
 lac Alajärvi, un lac à Alajärvi en Finlande ;
 Alajärvi, un village de la commune de Sonkajärvi ;
 Alajärvi, un village de la commune de Sotkamo ;
 Alajärvi, un village de la commune de Suomussalmi ;
 Alajärvi, un village de la commune de Rovaniemi.

Patronyme 

 Erkki Alajärvi (1942-2015), un esculpteur ;
 Toivo Alajärvi (1906-1981), un acteur.